Costa Occidental steht für:

 Costa Occidental (Huelva), Comarca in der Provinz Huelva, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Costa Occidental (Kantabrien), Comarca in der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien, Spanien

Siehe auch:
 Costa del Sol Occidental,  Comarca in der Provinz Málaga, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien